Plusieurs martyres et religieuses chrétiennes ont été canonisées sous le nom de sainte Sophie :

Saintes catholiques 
 Madeleine-Sophie Barat, fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur en 1800 ;

Saintes catholiques et orthodoxes 
 Sophie de Rome, martyre à Rome, vers 137, avec ses trois filles : Foi, Espérance et Charité ; inscrite au Martyrologe romain le 30 septembre ;  
 Sainte Sophie d'Égypte, martyre chrétienne en Égypte au  avec Sainte Irène ;
 Sophie martyre à Rome en 304, martyre chrétienne à Rome au .

Saintes orthodoxes 
 Sainte Sophie de Thrace, sainte chrétienne orthodoxe ;
 Sainte Sophie de Moscou, Grande princesse de Vladimir et de Moscovie puis moniale.

Saint catholique (homonyme)
Saint orthodoxe
Saint catholique et orthodoxe
Martyr chrétien